Langstrumpf steht für:
 Pippi Langstrumpf, die Protagonistin einer dreibändigen Kinderbuch-Reihe von Astrid Lindgren
 Langstrumpf Records, ein deutsches Independent-Musik-Label